Lista nazwanych kraterów marsjańskich. Zawiera te z setek z tysięcy kraterów uderzeniowych na Marsie, które posiadają nazwy własne. Marsjańskie kratery mają nazwy pochodzące od znanych naukowców i autorów science fiction, lub jeśli są mniejsze niż 60 km średnicy, otrzymały nazwy miast na Ziemi. Na tej liście nie są uwzględnione wielkie baseny uderzeniowe Hellas, Argyre i Isidis Planitia, które nie posiadają morfologii typowej dla kraterów uderzeniowych.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Zobacz też 
 Mars
 Lista kraterów na Księżycu
 Lista kraterów na Wenus
 Lista kraterów uderzeniowych na Ziemi

Linki zewnętrzne 
 Nazwy obiektów Układu Słonecznego 

 
Mars